Glatzel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Glatzel (1889–1956), deutscher SS-Führer

 Augustina Glatzel (1891–1963), deutsche Benediktinerin, Äbtissin von St. Gabriel
 Bruno Glatzel (1878–1914), deutscher Physiker
 Daniel Glatzel (* 1984), deutscher Jazzmusiker
 Erhard Glatzel (1925–2002), deutscher Linsenkonstrukteur
 Frank Glatzel (1892–1958), deutscher Politiker (DVP)
 Hans Glatzel (1902–1990), deutscher Ernährungsphysiologe
 Heribert Glatzel (1927–2015), deutscher Künstler
 Norbert Glatzel (* 1937), deutscher Theologe, Sozialethiker und Religionssoziologe
 Paul Glatzel (* 2001), deutsch-englischer Fußballspieler
 Robert Glatzel (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Stephan Glatzel (* 1966), deutscher Agrarwissenschaftler, Geoökologe und Hochschullehrer
 Wolfgang Glatzel (1909–2004), deutscher Energiemanager
 Wolfgang Glatzel (Astronom) (* 1954), deutscher Astronom und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Glatzl